Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1989 fand vom 2. bis 10. September in der Bundesrepublik Deutschland statt. Die Spiele wurden in Stuttgart, Sindelfingen, Hamburg und Karlsruhe ausgetragen. Die Sowjetunion gewann mit einem 3:1 im Finale gegen die DDR zum zwölften Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die anderen Mannschaften spielten um die Ränge fünf bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde 
Durch eine 2:3-Niederlage gegen Rumänien verpasste die bundesdeutsche Nationalmannschaft den Sprung ins Halbfinale.

Platzierungsspiele 
Die Spiele um die Ränge eins bis acht fanden in Stuttgart statt. Die restlichen Platzierungsspiele wurden in Sindelfingen ausgetragen.

Die Bundesrepublik Deutschland spielte mit Renate Riek, Gudrun Witte, Sigrid Terstegge, Karen Baumeister, Andrea Sauvigny, Gudula Staub, Michaela Luckner, Nina Sawatzki, Stefani Legall, Sabine Nasarow, Susanne Schlarmann und Silke Meyer.

Die DDR spielte mit Grit Naumann, Ute Steppin, Dörte Techel, Christina Schultz, Susanne Lahme, Annette Heymann, Ines Pianka, Pietsch, Ariane Radfan, Katja Weimann, Brit Wiedemann und Dörte Krüger.

Endstand

Qualifikation 
Die Bundesrepublik war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1987 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die DDR als Titelverteidiger, der Zweite Sowjetunion und der Dritte Tschechoslowakei.

Achtzehn weitere Mannschaften spielten im Juni in zwei Vierer- und zwei Fünfergruppen um acht weitere Plätze bei der Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
 Das Meer der Tränen, Volleyball-Magazin 10/1989 (PDF-Datei; 2,65 MByte)

1989
Europameisterschaft Der Frauen
Europameisterschaft Frauen 1989